Ермако́ва — женская форма русской фамилии , а также топоним.

 Известные носительницы 
 Ермакова, Агафья Петровна (1919 — ?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 
 
 Ермакова, Галина Михайловна (род. 1953) — советская легкоатлетка, метательница диска.
 Ермакова, Евгения Викторовна (род. 1976) — советская, казахстанская пловчиха.
 Ермакова, Екатерина Максимовна (1923—2013) — Герой Социалистического Труда.
 Ермакова, Жанна Анатольевна (род. 1967) — ректор Оренбургского государственного университета, член-корреспондент РАН.
 
 Ермакова, Лина Александровна (1935—2004) — советская театральная актриса, педагог.
 Ермакова, Людмила Владимировна (1927—2008) — советский российский хормейстер и педагог.
 Ермакова, Мария Ивановна (1894—1969) — советская учительница, директор нескольких школ города Свердловска.
 Ермакова, Надежда Андреевна (род. 1953) — белорусский банкир, председатель правления Национального банка.
 Ермакова, Наталья Афанасьевна (род. 1957) — депутат Государственной думы РФ 5 созыва
 Ермакова, Оксана Ивановна (род. 1973) — российская фехтовальщица.
 Ермакова, Элеонора Васильевна (1934—2014) — советский и российский историк, профессор Дальневосточного университета.
 Ермакова, Эльвира Леонидовна (род. 1949) — депутат Государственной Думы III созыва, член ЦИК РФ. Топоним 
 Ермакова — деревня в Шадринском районе Курганской области России.
 Ермакова — деревня в Кудымкарском районе Пермского края России.
 Ермакова — деревня в Слободо-Туринском муниципальном районе Свердловской области России.
 Ермакова — деревня в волости Сетомаа уезда Вырумаа, Эстония.

 См. также